Fundația Națională pentru Românii de Pretutindeni (FNRP) este o organizație neguvernamentală ce are ca scop coordonarea și realizarea de programe subordonate interesului național în relațiile cu românii de pretutindeni, precum și promovarea principiilor democratice, inițierea și coordonarea de politici publice și acțiuni prin care românii de pretutindeni să contribuie la realizarea intereselor lor globale și în special a celor din spațiul euro-atlantic.

Orientare
Organizația se descrie ca "apolitică și fără scop lucrativ". Acțiunile și punctele de vedere ale FNRP-ului susțin ideea unei Românii Mari. FNRP-ul se opune autonomiei teritoriale a Ținutului Secuiesc. 

De asemenea, deși România nu are biserică națională, FNRP-ul susține Biserica Ortodoxă Română ca parte importantă a identității române, din acest motiv nereprezentând adecvat numărul semnificativ de români de pretutindeni care au altă religie sau sunt fără religie.

În 2001, organizația s-a opus abrogării Articolului 200, semnând, împreună cu diverse alte ONG-uri, o scrisoare adresată Senatului, cerând menținerea legii respective, care incrimina relațiile homosexuale.

Proiecte
Unul din proiectele sale cele mai importante este coorganizarea Universității de Vară de la Izvoru Mureșului, Harghita începută în 1998 de un grup de studenți ca fiind un mijloc de comunicare al societății civile românești cu alte ONG-uri și organizații din țară și din afara granițelor. Din 1999 participarea studenților basarabeni și bucovineni aflați la studii în România i-a dat manifestării valențele parteneriatului româno-român cu comunitățile românești autohtone aflate în imediata apropiere a granițelor țării. 1998 - 2007, 9 ediții de succes pentru FNRP dar și pentru partenerii acesteia, Centrul European de Studii Covasna-Harghita.

Referințe

Legături externe

Fundația Națională pentru Românii de Pretutindeni
Organizații neguvernamentale